Sebastian Karlsson kan avse flera personer:

 Sebastian Karlsson (sångare)
 Sebastian Karlsson (ishockeyspelare)
 Sebastian Karlsson (handbollsspelare)